

Cinema
 Sylvia – film del 1965
 Sylvia – film neozelandese del 1985
 Sylvia – film del 2003

Scienza 
 87 Sylvia – uno dei più grandi asteroidi della fascia principale
 Sylvia – genere di uccelli

Altro 
 Sylvia – variante del nome proprio di persona italiano femminile Silvia
 Sylvia – pseudonimo di Sylvia Robinson, cantante, produttrice discografica e imprenditrice statunitense
 Sylvia – città del Kansas
 Sylvia – balletto con musiche di Léo Delibes
 IF Sylvia – squadra di calcio svedese di Norrköping

Pagine correlate 
 Silvia (disambigua)